Stegaspidinae  — подсемейство равнокрылых насекомых из семейства горбаток (Membracidae).

Распространение и описание 
Неотропика и Неарктика: от Аргентины до южной Канады, а также на островах Карибского бассейна (Тринидад и Тобаго и другие).
Пронотум разнообразной формы, простой, вздутый, с выростами и шипами, выступает назад и нависает над скутеллюмом. Часть представителей обладают крупными выростами и шипами необычной формы на груди (Bocydium, Umbelligerus, Smerdalea imminens, Lycoderes, Stylocentrus ancora)
.

Систематика 
2 трибы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 incertae sedis
  — Центральная Америка
  — Центральная Америка

Примечания

Литература 
 
 
 
  October 1993

Ссылки 
 
Горбатки (полужесткокрылые)
Подсемейства насекомых